Torrenticola är ett släkte av kvalster. Torrenticola ingår i familjen Torrenticolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Torrenticola